Jack Sock era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto ai quarti di finale da Dominic Thiem.

In finale Karen Chačanov ha battuto Novak Đoković con il punteggio di 7–5, 6–4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Rafael Nadal (ritirato)
 Novak Đoković (finale)
 Roger Federer (semifinale)
 Alexander Zverev (quarti di finale)
 Marin Čilić (quarti di finale)
 Dominic Thiem (semifinale)
 Kevin Anderson (terzo turno)
 John Isner (terzo turno)

 Grigor Dimitrov (terzo turno)
 Kei Nishikori (quarti di finale)
 Borna Ćorić (terzo turno)
 Kyle Edmund (ritirato)
 Fabio Fognini (terzo turno)
 Stefanos Tsitsipas (secondo turno)
 Diego Sebastián Schwartzman (terzo turno)
 Jack Sock (quarti di finale)

Qualificati 

  Feliciano López (secondo turno)
  Peter Gojowczyk (primo turno)
  Nicolas Mahut (primo turno)

<li> Robin Haase (primo turno)
<li> João Sousa (secondo turno)
 Benoît Paire (primo turno)

Lucky loser

  Matthew Ebden (secondo turno, ritirato)

 Malek Jaziri (terzo turno)

Wildcard 

  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)
  Ugo Humbert (primo turno)

 Jo-Wilfried Tsonga (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Rolex Paris Masters 2018